Winkleigh kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Winkleigh (ort i Australien), Tasmanien, West Tamar,

Storbritannien 

 Winkleigh (parish), England, Devon, 
 Winkleigh (ort i Storbritannien, England, Devon, lat 50,86, long -3,94), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar